Il singolare del Monte Carlo Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Carlos Ferrero era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–2 Guillermo Coria.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2003
ATP Tour 2003